Флаг муниципального образования город Боло́тное Болотнинского района Новосибирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, составленный и используемый в соответствии с правилами вексиллологии, в котором символически отражено природное, экономическое и историческое своеобразие города, корни возникновения его названия.

Флаг утверждён 10 июля 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1986.

Описание 
«Флаг муниципального образования „город Болотное“ представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх вертикальных полос синего, белого и синего цветов.

Отношение ширины полос к длине флага определяется как 2:3:2. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

В центре белой полосы изображены главные фигуры герба муниципального образования „город Болотное“ — стальная подкова, наложенная на две стилизованные стрелы. Левая синяя стрела обращена остриём вверх, правая красная стрела обращена остриём вниз».

Обоснование символики 
Подкова и две разнонаправленные стрелы символизируют историю возникновения и современное состояние города Болотное.

Болотное возникло как ямщицкая стоянка на Московско-Иркутском тракте. В 1896 году через Болотное прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. В 1943 году рабочий посёлок Болотное был преобразован в город районного подчинения. На сегодняшний день в экономической деятельности преобладают транспортно-распределительные функции. Город является крупной железнодорожной станцией. Кроме железной дороги рядом с городом проходит автомобильная дорога федерального значения «Сибирь».

Белый цвет — символ чистоты, преданности, веры, а также олицетворяет природные условия Сибири, суровую, долгую зиму.

Красный и синий цвет стрел на белом поле подчёркивает важное, стратегическое, федеральное значение данных транспортных магистралей. Стрелы символизируют движение, развитие, желание жителей города не останавливаться на достигнутом, преодоление преград.

Подкова традиционно символизирует стремление жителей города к счастью, благополучию, процветанию.

Синий цвет говорит о названии города Болотное, получившего его от протекающей через город небольшой речки Болотной.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением подков